Фамилија Мартинез Моралес има више значења:

 Фамилија Мартинез Моралес, Ехидо Тласкала (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мартинез Моралес, Колонија Силва (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику